Чума́цький прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах Україні.

Чумацький провулок — провулок у Голосієвському районі м. Києва

Колишні назви 
Чумацький провулок — колишній провулок у Подільському районі м. Києва.